Alfonso Badini Confalonieri – politico italiano
 Alfonso Badini Confalonieri – vescovo cattolico italiano
 Vittorio Badini Confalonieri – avvocato e politico italiano

Pagine correlate 
Badini
Confalonieri